Makov kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Maqov, ort, Zaqatala,

Tjeckien 

 Makov (ort i Tjeckien), Pardubice, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar